Purple – maszyna szyfrująca

W muzyce:
 Purple Haze – utwór Jimiego Hendriksa
 Purple – album Johna McLaughlina
 Purple – album grupy Closterkeller
 Purple – album grupy Stone Temple Pilots
 Purple – album grupy Baroness
 Purple – minialbum grupy Mamamoo